Escorihuela kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Escorihuela (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Escorihuela (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar